Дми́трий Зве́рев:
 Зверев, Дмитрий Дмитриевич (?—?) — русский архитектор.
 Зверев, Дмитрий Иванович (1862 — 1924) — российский и советский статистик.
 Зверев, Дмитрий Юрьевич (род. 1993) — казахстанский футболист, защитник.